Рома може да се отнася за:

 Рома (богиня) – римска богиня
 Рома (отбор) – италиански футболен клуб
 Рома (партия) – българска политическа партия
 Рома (линеен кораб) – италиански линеен кораб от Втората световна война
 Рома (филм) – филм на Алфонсо Куарон
 Централен цигански театър „Рома“ – театър в София, България, през 1948 – 1949 година